Tateno kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tateno, Ixtacamaxtitlán, ort, Puebla, 
 Tateno, Tetela de Ocampo, ort, Puebla,